Бха́рата:

 Бхарат — официальное название Индии на языке хинди.
 Бхарата — легендарный древнеиндийский император.
 Бхарата — герой древнеиндийского эпоса «Рамаяны».
 Бхарата — древнеиндийский музыковед, автор «Натьяшастры».
 Бхарата — одно из имён Агни и Рудры в Ведах.
 Бхараты — арийское племя, упоминаемое в «Ригведе».
 Джада Бхарата — герой «Бхагавата-пураны».
 Бхарата-варша — древнее название Индии.